USS Augusta je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Augusta (1791) 
 USS Augusta (1853) 
 USS Augusta (CA-31) 
 USS Augusta (SSN-710)

Augusta